

Brasil 
 Rua Carlos Chagas (Volta Redonda) — Volta Redonda
 Rua Carlos Chagas (Porto Alegre) — Porto Alegre

Desambiguações de transporte
Desambiguações de topônimos